

Patronyme 
Reding est le patronyme de plusieurs personnes :
 Alois von Reding (1765-1818), militaire et politicien suisse ;
 Charles Christophe Reding de Biberegg (1760-1817), militaire suisse au service de la France et de l'Espagne ;
 Janine Reding (1920-2015), pianiste belge ;
 Josef Franz Reding (1683-1756), landamman de Schwytz ;
 Ludivine Reding, actrice québécoise née en 1997 ;
 Raymond Reding (1920-1999), auteur belge de bande dessinée ;
 Serge Reding (1941-1976), haltérophile belge ;
 Théodore de Reding de Biberegg (1755-1809), général suisse au service de l'Espagne ;
 Viviane Reding, femme politique luxembourgeoise née en 1951.

Toponyme 
 Reding, quartier de Wolfsberg en Autriche ;
 Réding commune française de Moselle en région Lorraine.